Godzilla (auch: Gojira) steht für:
 Godzilla, japanisches Filmmonster
 Dakosaurus andiniensis, ein ausgestorbenes Krokodil
 Gozilla (Software), ein Downloadmanager
 Gojira, ehemaliger Name eines Schiffs der Sea Shepherd Conservation Society, siehe Brigitte Bardot (Schiff)
 Godzilla, Spitzname des Nissan GT-R
 Godzilla-Galaxie, Spitzname der 2019 entdeckten Galaxie UGC 2885

Musikkultur:
 Silla (Rapper), ein Berliner Rapper
 Gojira (Band), eine französische Death-Metal-Band
 Godzilla (Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem
 Godzilla, ein Lied der US-amerikanischen Band Blue Öyster Cult

Spielfilme:
 Godzilla (1954), japanischer Spielfilm von Ishirō Honda
 Godzilla (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Roland Emmerich
 Godzilla (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Gareth Edwards
 Godzilla II: King of the Monsters (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Dougherty

Zeichentrickserien:
 Godzilla – Der Retter der Erde, USA 1978
 Godzilla – Die Serie, USA 1998